Hell's Kitchen ("la cucina dell'inferno") è un termine usato in lingua inglese per riferirsi a un sobborgo degradato, con riferimento all'omonimo quartiere di Manhattan. Il termine è anche il titolo di svariate opere artistiche e trasmissioni televisive.

Cinema 
 Acciaio umano (Hell's Kitchen) – film del 1939 diretto da Ewald André Dupont e Lewis Seiler
 Hell's Kitchen - Le strade dell'inferno (Hell's Kitchen) – film del 1998 diretto da Tony Cinciripini

Geografia 
 Hell's Kitchen – quartiere di Manhattan, New York, Stati Uniti d'America
 Hell's Kitchen – quartiere di New Orleans Stati Uniti d'America

Letteratura 
 L'ultimo copione di John Pellam (Hell's Kitchen) – romanzo di Jeffery Deaver del 2001

Musica 
 Hell's Kitchen – traccia dell'album Falling into Infinity dei Dream Theater del 1997
 Hell's Kitchen – album di Maxim del 2000

Televisione 
 Hell's Kitchen – reality show statunitense condotto da Gordon Ramsay
 Hell's Kitchen – reality show britannico
 Hell's Kitchen Italia – reality show italiano

Videogiochi 
 Hell's Kitchen – videogioco per Nintendo DS, ispirato al reality show